Torenstraat (Den Haag)
Torenstraat (Drachten)
Torenstraat (Groningen)
Torenstraat ('s-Hertogenbosch)
Torenstraat (Winschoten)